Gasoline Alley – fumetto di Frank King
Gasoline Alley – album di Rod Stewart del 1970
Gasoline Alley – traccia dell'album omonimo di Rod Stewart; una cover fu pubblicata come singolo da Elkie Brooks nel 1983
 Gasoline Alley – film del 2022 diretto da Edward Drake